Lynx peut avoir plusieurs significations :

Sciences

Biologie 
 Lynx désigne un genre de la famille des félidés qui regroupe quatre espèces :
 Le lynx du Canada, aussi appelé loup-cervier, lynx polaire et lynx bleu ;
 Le lynx boréal, aussi appelé lynx d'Eurasie, lynx commun, lynx d'Europe et loup-cervier ;
 Le lynx pardelle, aussi appelé lynx d'Espagne, lynx ibérique ;
 Le lynx roux, aussi appelé bobcat, chat sauvage, lynx bai ;
 Le caracal est aussi appelé lynx du désert ou lynx de Perse.
 Le pixie-bob, une race de chat enregistrée au LOOF, est aussi appelé lynx domestique.

Astronomie 
 En astronomie, le lynx désigne une constellation.
 Observatoire rayons X Lynx est un projet de télescope spatial de la NASA.

Histoire 
 L’Académie des Lyncéens (en italien Accademia dei Lincei) est la plus ancienne académie scientifique d'Europe.

Art et culture 
 Le Lynx, collection de romans policiers des éditions Tallandier, publiée entre 1939 à 1941 ;
 Le Lynx à tifs, fanzine de bande dessinée publié entre 1981 à 1987 ;
 Le Lynx, journal satirique guinéen fondé en 1992 ;
 Lynx, film suisse de Laurent Geslin sorti en 2021 ;
 Le Lynx, un jeu de société.

Informatique et jeux vidéo 
 Lynx est un navigateur Web en mode texte.
 Lynx est une console de jeux vidéo portable d'Atari.
 Lynx est le terme commercial propre à Texas Instruments de l'interface série multiplexée IEEE 1394 (le plus souvent appelée FireWire).
 Lynx est un ordinateur personnel anglais des années 1980.
 LynxOS est un système d'exploitation.

Transports 
 Le Lynx est un modèle d'hélicoptère produit par Westland Helicopters.
 Le Lynx est une goélette à deux mâts américaine, réplique du schooner corsaire de 1812, portant le même nom.
 Le Lynx, un bâtiment-école de type Léopard de la Marine nationale française lancé en 1982.
 Le Lynx, un contre-torpilleur français de la classe Jaguar construit pour la Marine française dans les années 1920.
 Le LYNX est un tramway desservant la ville de Charlotte, en Caroline du Nord aux États-Unis.
 Le Lynx est un projet d'avion suborbital de la société XCOR Aerospace.
 Le Lynx est une marque de motoneige fabriquée par Bombardier Produits récréatifs.
 Iveco VTLM Lince, un engin militaire blindé léger.
 Lynx (char), un véhicule de combat d'infanterie allemand.

Sport 
 « Les lynx » est le surnom donné à l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace.
 « Les lynx » est le surnom donné à l'Équipe du Valence Hockey sur Glace.

Marque de fabrique 
 GM6 "Lynx", un fusil de précision antimatériel hongrois
 Lynx Rifle, un fusil à lunette finlandais.
 Lynx Optique, un opticien.

Voir aussi 
 Lyncos, roi de Scythie dans la mythologie romaine, transformé en lynx.

Homonymie de titre
Homonymie de bateaux